« De cape et d'épée » est une expression utilisée pour désigner un genre littéraire et un genre cinématographique, tous deux dérivés des œuvres littéraires du , elles-mêmes inspirées des bretteurs du  :

 le roman de cape et d'épée
 la comédie de cape et d’épée
 le film de cape et d'épée

Par ailleurs, De cape et d'épée est un roman de Joseph Peyré publié en 1938.